Fun eller FUN kan syfta på:

 FUN – svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Försvarets underrättelsenämnd
Fun (band) – ett amerikanskt indiepop-band baserat i New York